Il doppio  del Tennis Napoli Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Laurynas Grigelis e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma Grigelis quest'anno non ha partecipato.

Motti ha fatto coppia con Simone Vagnozzi, ma ha perso nei quarti di finale contro Alessandro Giannessi e Andrej Golubev.

Stefano Ianni e Potito Starace hanno battuto in finale Giannessi e Golubev 6–1, 6–3.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (ritiro)
  Stefano Ianni /  Potito Starace (Campioni)

  Jordan Kerr /  André Sá (semifinali)
  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Tennis Napoli Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013